Niemcy:
 Furtwangen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar
 Furtwangen im Schwarzwald – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar